De Belgische Supercup van het seizoen 2002/2003 vond plaats op zaterdag 2 augustus 2003 in het Jan Breydelstadion. Landskampioen Club Brugge nam het op tegen Bekerwinnaar La Louvière. Na de wedstrijd stond de score nog steeds gelijk. Uiteindelijk kon Brugge na strafschoppen dan toch vieren. Voor Club Brugge was het de elfde Supercup in de geschiedenis van de club.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Voetbal in 2003
Sportevenement in Brugge